Панко́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Панкова, Евгения Ивановна — д.с.-х.н., профессор
 Панкова, Екатерина Вадимовна (род. 1990) — российская волейболистка.
 Панкова, Елена Владимировна (род. 1963) — советская артистка балета.
 Панкова, Лариса Олеговна (род. 1991) — российская шоссейная велогонщица.
 Панкова, Марина Анатольевна (1963—2015) — советская и российская волейболистка.
 
 Панкова, Нина Фёдоровна (1932—2019) — советский и российский управленец в области культуры, директор Хакасского областного драмтеатра, Хакасской Республиканской филармонии, Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Панкова, Ольга Викторовна (Ершова; род. 1976) — российская легкоатлетка.
 Панкова, Софья Сергеевна (1902—1942) — деятельница белорусского подполья во время Великой Отечественной войны.
 Панкова, Татьяна Петровна (1917—2011) — советская и российская актриса театра и кино.

См. также